Freyd ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Freyd (* 1957), US-amerikanische Psychologin
 Peter Freyd (* 1936), US-amerikanischer Mathematiker